bitwa o Kraków (1914)
 bitwa o Kraków (1945)

Zobacz: Oblężenie Krakowa